Каре́льский национа́льный о́круг — административно-территориальная единица СССР, существовавшая с 9 июля 1937 по 7 февраля 1939 года, 1 год и 8 месяцев, или 608 дней.

Округ входил в состав Калининской области и располагался на территории с компактным проживанием карел. Центром округа был город Лихославль.

История 

8 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос об организации в составе Калининской области Карельского национального округа. В постановлении было сказано:
1. Принять предложение Калининского обкома ВКП(б) об организации в Калининской области Карельского национального округа с центром в городе Лихославле.
2. Поручить Совнаркому РСФСР выделить необходимые средства на организационные расходы, связанные с образованием округа.

На основании этого решения Политбюро ЦК ВКП(б), 9 июля 1937 года Президиум ВЦИК принял постановление, которым предусматривалось образовать в Калининской области Карельский национальный округ с центром в городе Лихославле, в составе Лихославльского, Новокарельского, Рамешковского, Максатихинского районов и вновь образуемого из карельских сельских Советов Спировского района — Козловского района.

Осуществляли подготовку этого решения  ставший первым секретарём оргбюро обкома ВКП(б) по Карельскому национальному округу Беляков И.С. и курировавший "карельский вопрос" второй секретарь Калининского обкома ВКП(б) Иванов В.И.

5 февраля 1939 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о ликвидации Карельского национального округа. 7 февраля 1939 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ № 696/86 «О ликвидации Карельского национального округа».

Административное деление 
В состав округа  было 5 районов, 128 сельсоветов, 834 колхоза, на территории округа проживало 170 тысяч населения, из них 95 тысяч – карелы. Вне округа остались карелы Весьегонского, Сандовского, Краснохолмского, Зубцовского, Сонковского, Молоковского, Вышневолоцкого и Есеновицкого районов, на территории которых проживало тогда 26,6 тысячи карел. Из этих районов стали переселять карельские кадры руководителей, учителей, активистов на территорию национального округа.

Округ состоял из 5 районов и 1 города окружного подчинения — Лихославля:

Население 
Национальный состав карельских районов Калининской области по переписи 1939 г.

Лихославльский район

Ново-Карельский район

Рамешковский район 

Максатихинский район
 

Козловский район

Источник:

 РГАЭ РФ     (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, Д.Д. 966-1001 ("Национальный     состав населения по СССР, республикам, областям, районам"), Д.Д.     256-427 (табл. 26 "Национальный состав населения районов, районных     центров, городов и крупных сельских населенных пунктов").

Промышленность 

На территории округа была слаборазвитая промышленность, которая включала в себя  местную промышленность, в ней  работали 589 человек, туда входили 10 электростанций, 5 типографий, 45 молокозаводов и 44 пекарни.

Кроме местной, развивалась  промышленность колхозов, которая включала в себя 4 кирпичных завода, 6 черепичных заводов, 21 валяльные мастерские, 573 кузницы и 3 рыболовецкие артели, в колхозной промышленности работали 1176 человек.

Культура 

Издавалась газета «Карельская правда» (Karielan tozi), работала 101 карельская школа (всего школ было 242), педучилище, 64 библиотеки, 6 клубов, 2 музея, театр.

Примечания

Ссылки 
 Карельский национальный округ в энциклопедическом справочнике Тверской области
 А. Н. Головкин «Карельский национальный округ»

Автономные округа РСФСР
XX век в Тверской области